Ahmose, także Ahmes, Jahmes – starożytne egipskie imię oznaczające Księżyc-się-narodził.

Faraonowie 

 Senachtenre Ahmose – faraon XVII dynastii starożytnego Egiptu
 Ahmose I – faraon XVIII dynastii starożytnego Egiptu
 Ahmose II – faraon XXVI dynastii starożytnego Egiptu

Królowe 

 Ahmose-Nefertari – królowa egipska, córka Sekenenre Tao i królowej Ahhotep I
 Ahmose-Meritamon – królowa egipska, córka Ahmose I i królowej Ahmose-Nefertari
 Ahmose-Sitkames – królowa egipska, córka Kamose, prawdopodobnie żona Ahmose I
 Ahmose – królowa egipska, prawdopodobnie córka Ahmose I i królowej Ahmose-Nefertari
 Ahmose-Henuttamehu – królowa egipska, córka Sekenenre Tao i Ahmose-Inhapi

Inni członkowie rodziny królewskiej 

 Ahmose-Sipair – książę egipski z XVII dynastii
 Ahmose-Sitamun – księżniczka egipska z XVIII dynastii

Dostojnicy 

 Ahmose, syn Ebany –  egipski admirał i żołnierz, służył trzem faraonom: Ahmose I, Amenhotepowi I oraz Totmesowi I
 Ahmose – egipski skryba, żyjący w XVII wieku p.n.e., autor papirusu Rhinda